Strada statale 45 – strada statale polacca
 Strada statale 45 di Val Trebbia – strada statale italiana